Maya steht für:

 Maya, Volk oder Gruppe indigener Völker in Mittelamerika
 Maya-Sprachen, Sprachfamilie in Mittelamerika
 Maya (Philosophie), Begriff der indischen Philosophie
 Variante von Maja (Vorname) – siehe dort zu Namensträgerinnen
 Maya-Schrift, Schrift des präkolumbischen Amerika, laut ISO-15924-Code

Werktitel:
 Maya (Software), Programm zur 3D-Animation
 Linux Mint 13 Maya, Codename der Version 13 von Linux Mint
 Gefahr im Tal der Tiger, original Maya, US-amerikanischen Spielfilm von John Berry (1966)

 Maya (Film), italienischer Horrorfilm von Marcello Avallone (1989)
 Maya (M.I.A.-Album), Album der britischen Rapperin M. I. A. (2010)
 Maya, deutscher Film von Mia Hansen-Løve (2018)

Technik:
 Maya (Schiff, 1886), ein Kanonenboot der gleichnamigen Schiffsklasse der Kaiserlich Japanischen Marine (1888–1908)
 Maya (Schiff, 1932), ein Schwerer Kreuzer der Takao-Klasse der Kaiserlich Japanischen Marine (1932–44)
 Maya (Schiff, 2018), einen Lenkwaffenzerstörer der gleichnamigen Schiffsklasse der Japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte
 Maya (Flugzeug), NATO-Codename des Schulflugzeugs Aero L-29 Delfín
 Maya, Markenname des ehemaligen britischen Automobilherstellers W. West Engineers

Geografie:
 La Maya (Berg), Felsformation im Kanton Wallis, Schweiz
 Maya Mountains, Gebirgszug in Zentralamerika
 Maya Mountain, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Maya-Biosphärenreservat, Naturschutzgebiet in Guatemala
 Maya, Trockental in Niger und Nigeria, siehe Maggia (Trockental)

Maya ist der Name folgender Personen:
 Maya (Mutter Buddhas), nach der Überlieferung Buddhas leibliche Mutter
 Maya (Schatzhausvorsteher) (um 1300 v. Chr.), hoher Beamter unter Tutanchamun und Haremhab

Familienname:
 Belén Maya (* 1966), spanische Tänzerin und Choreografin
 Edward Maya (* 1986), rumänischer Popsänger und -komponist
 H. P. Maya (1944–2012), österreichischer Künstler
 Joan Clapera i Mayà (1929–2018), katalanischer Maler, der in der Tradition der Schule von Olot steht
 José Heredia Maya (1947–2010), spanischer Literaturwissenschaftler und Dichter
 Jorge Maya (* 1944), uruguayischer Basketballspieler
 Joseph Yegba Maya (* 1944), kamerunischer Fußballspieler
 Mario Maya (1937–2008), spanischer Flamencotänzer und Choreograph

MAYA steht für:
 MAYA-Prinzip, Begriff aus der Marktpsychologie

Siehe auch:
 Maya oder das Wunder des Lebens (Jostein Gaarder 1999)
 Maja (Begriffsklärung)
 Maia (Begriffsklärung)
 La Maya (Begriffsklärung)

Abkürzung